Альберт Шпеер ():
 Шпеер, Альберт (1905—1981) — рейхсминистр вооружения и боеприпасов Германии (1942—1945), личный архитектор Гитлера.
 Шпеер, Альберт Фридрих (1863—1947) — немецкий архитектор, отец Альберта Шпеера.
 Шпеер, Альберт (1934—2017) — немецкий архитектор, сын Альберта Шпеера